Soltis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Soltis (* 1947), US-amerikanischer Schachspieler
Douglas E. Soltis (* 1953), US-amerikanischer Botaniker
 Frank Soltis (* 1940), freier Mitarbeiter der IBM und außerordentlicher Professor an der Fakultät für Electrical Engineering der Universität von Minnesota, USA
Pamela S. Soltis (* 1957), US-amerikanische Botanikerin